Il doppio del torneo di tennis Madrid Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Jill Craybas e Liezel Huber che hanno battuto in finale Rita Grande e Angelique Widjaja 6–4, 7–66.

Teste di serie

 Barbara Schett /  Patricia Wartusch (quarti di finale)
 Emmanuelle Gagliardi /  Patricia Tarabini (primo turno)

 Nannie de Villiers /  Alina Židkova (primo turno)
 Trudi Musgrave /  Abigail Spears (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madrid Open 2003